Џефри Рој Раш () аустралијски је глумац, рођен 6. јула 1951. године у Тувумби (Квинсленд, Аустралија).

Филмографија 

|-
| 1981. || || -{Hoodwink}- || детектив 1|| 
|-
| 1981. || || -{Menotti}- || || ТВ серија
|-
| 1982. || || -{Starstruck}- || -{Floor Manager}-|| 
|-
| 1987. || || -{Twelfth Night}- || Сер Ендру Егчик|| 
|-
| 1996. || || -{Shine}- || Дејвид Хелфгот (одрасли)|| 
|-
| 1996. || || -{Mercury}- || Бил Вајат|| ТВ серија
|-
| 1996. || || -{Children of the Revolution}- || Закари Велч|| 
|-
| 1997. || || -{Frontier}- || Дејвид Колинс|| ТВ мини-серија
|-
| 1997. || || -{Oscar and Lucinda}- || приповедач|| глас
|-
| 1998. || || -{A Little Bit of Soul}- || Годфри Ашер|| 
|-
| 1998. || || -{Elizabeth}- || сер Франсис Валсингам|| 
|-
| 1998. || || -{Les Misérables}- || -{Inspector Javert}-|| 
|-
| 1998. || Заљубљени Шекспир || -{Shakespeare in Love}- || Филип Хенслоу|| 
|-
| 1999. || || -{Mystery Men}- || Казанова Франкенштајн|| 
|-
| 1999. || Кућа на уклетом брду || -{House on Haunted Hill}- || Стивен Х. Прајс || 
|-
| 2000. || || -{Quills}- || Маркис де Сејд|| 
|-
| 2000. || || -{The Magic Pudding}- || -{Bunyip Bluegum}-|| глас
|-
| 2001. || || -{The Tailor of Panama}- || Харолд Хари Пендел|| 
|-
| 2001. || || -{Lantana}- || Џон Нокс || 
|-
| 2002. || Фрида || -{Frida}- || Лав Троцки|| 
|-
| 2002. || || -{The Banger Sisters}- || Хари Пламер|| 
|-
| 2003. || || -{Swimming Upstream}- || Харолд Финглтон|| 
|-
| 2003. || Нед Кели || -{Ned Kelly}- || Франсис Хер|| 
|-
| 2003. || Потрага за Немом || -{Finding Nemo}- || Најџел|| глас
|-
| 2003. || Пирати са Кариба: Проклетство Црног бисера || -{Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl}- || капетан Хектор Барбоса|| 
|-
| 2003. || Разведи ме, заведи ме || -{Intolerable Cruelty}- || Донован Донали|| 
|-
| 2003. || || -{Harvie Krumpet}- || приповедач|| глас
|-
| 2004. || || -{The Life and Death of Peter Sellers}- || Питер Селерс|| 
|-
| 2005. || Минхен || -{Munich}- || -{Mossad case officer Ephraim}-|| 
|-
| 2006. || Пирати са Кариба: Тајна шкриње || -{Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest}- || капетан Хектор Барбоса|| појављивање
|-
| 2006. || || -{Candy}- || Каспер|| 
|-
| 2007. || Пирати са Кариба: На крају света || -{Pirates of the Caribbean: At World's End}- || капетан Хектор Барбоса|| 
|-
| 2007. || || -{Elizabeth: The Golden Age}- || Сер Франсис Велсингам|| 
|-
| 2008. || || -{$9.99}- || анђео|| глас
|-
| 2009. || || -{Bran Nue Dae}- || отац Бенедиктус|| 
|-
| 2010. || || -{Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole}- || -{Ezylryb & Lyze of Kiel}- || глас
|-
| 2010. || Краљев говор || -{The King's Speech}- || Лајонел Лог || 
|-
| 2010. || || -{Lowdown}- || приповедач|| глас
|-
| 2010. || || -{The Warrior's Way}- || Рон|| 
|-
| 2011. || Пирати са Кариба: На чуднијим плимама || -{Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides}- || капетан Хектор Барбоса|| 
|-
| 2011. || || -{Green Lantern}- || Томар-Ре|| глас
|-
| 2011. || || -{The Eye of the Storm}- || Базил Хантер|| 
|-
| 2015. || Малци || -{Minions}- || Наратор|| глас
|-
| 2017. || Пирати са Кариба: Салазарова освета || -{Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales}- || капетан Хектор Барбоса|| 
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1951.
Аустралијски глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Еми
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит
Добитници Награде Бостонског друштва филмских критичара
Добитници награде Тони
Аустралијски гласовни глумци